Tabard est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Le tabard ou tabar est une sorte de surcot qu’on revêtait au-dessus de l'armure, à l'époque médiévale.

Patronyme 

 Maurice Tabard (1897-1984), photographe français.
 Arlette Tabard, nom alternatif d’Arlette Tabart, surnommée Babar, également connue sous son nom de plume Claude Carmone (1938-), réalisatrice, parolière, productrice, et animatrice française.

Pseudonyme 

 Pierre Tabard, pseudonyme de Pierre Tabbah (1927-2003), comédien français.

Personnage de fiction 
 Georges Tabard, le bottier que personne n'aime, interprété par Michael Lonsdale dans le film Baisers volés de François Truffaut, sorti en 1968.

Patronyme français